Miejscowości w USA:
 Minneola – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Minneola – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Minneola (ang. Minneola Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
Rośliny:
 Tangelo (ang. Tangelo/Minneola) – Roślia cytrusowa (mieszanka mandarynki z grejpfrutem)